Шульже́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Шульженко, Александр Александрович (род. 1935) — советский и украинский учёный, член-корреспондент НАН Украины.
 Шульженко, Анатолий Алексеевич (1945—1997) — советский футболист.
 Шульженко, Борис Сергеевич (1919—1970) — советский и комсомольский деятель.
 Шульженко, Василий Владимирович (род. 1949) — российский художник.
 Шульженко, Виктор Алексеевич (1938—2021) — советский и украинский артист цирка, заслуженный артист УССР (1974).
 Шульженко, Игорь Викторович (1958—2009) — советский актёр.
 Шульженко, Клавдия Ивановна (1906—1984) — советская певица, актриса театра и кино.
 Шульженко, Леонид Владимирович (1913—1987) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Шульженко, Михаил Никитич (1895—1982) — начальник ЦАГИ (1938—1940), ректор МАИ (1950—1954).
 Шульженко, Николай Семёнович (1913—1980) — Герой Советского Союза.

См. также
Шульга